Dendrobranchus boreale är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1885. Dendrobranchus boreale ingår i släktet Dendrobranchus och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
boreale